Gießmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Joachim Gießmann (1919–2004), deutscher Physiker und Politiker, Minister für Hoch- und Fachschulwesen der DDR
 Hans-Günter Gießmann (1922–2014), deutscher Augenarzt
 Hans-Joachim Gießmann (* 1955), deutscher Politologe, Philosoph und Friedensforscher
 Konrad Gießmann (* 1951), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Gismann
 Gissmann